Kuloj – település Oroszországban, az Arhangelszki terület Velszki járásában.
 Kuloj – település Oroszországban, az Arhangelszki terület Pinyegai járásában.
 Kuloj – folyó Oroszországban, a Vaga mellékfolyója.
 Kuloj – folyó Oroszországban, a Fehér-tenger Mezenyi öblébe torkollik.